Fritz Haarmann (1879-1925), de son vrai nom Friedrich Haarmann, criminel allemand.
 Willhelm Haarmann (1847-1931), chimiste allemand.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique